Artois Championships 2008 — 106-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 9 по 15 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Энди Роддик
 в парном разряде —  Даниэль Нестор и  Марк Ноулз

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Испанец, дважды по ходу соревнования вырывая победы в решающем сете, прошёл весь турнирный путь и завоевал свой первый титул на данном покрытии. В полуфинале Рафаэль переиграл прошлогоднего чемпиона: Энди Роддика, а в финале справился со второй ракеткой посева: Новаком Джоковичем. Успехи несеянных теннисистов ограничились выходом четвёрки лучших из них в третий раунд (наибольший успех пришёлся на долю Марио Анчича, переигравшего девятую ракетку приза Фернандо Вердаско).

Парный турнир свёлся к матчу второй и пятой команд посева: бразильцы Марсело Мело и Андре Са переиграли в четвертьфинале первый альянс турнира — братьев Брайанов, но в финале уступили команде с участием одного из прошлогодних чемпионов: Даниэля Нестора (выступавшего вместе с Ненадом Зимоничем); другой чемпион турнира-2007 — Марк Ноулз — в соревнованиях участия не принимал.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Новака Джоковича со счётом 7-6(6), 7-5.
 Надаль выигрывает 5-й титул в сезоне и 28-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джокович уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Й. Бьоркман
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6| RD1-seed04= 
| RD1-team04= И. Куницын
| RD1-score04-1=63
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А. Фалья
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К. Нисикори
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О. Патьянс
| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=6| RD1-seed08=16
| RD1-team08= С. Куэрри
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=7| RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=10
| RD1-team09= Ф. Гонсалес
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Р. Блумфилд
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Сафин
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=6| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Дж. Уорд
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=4
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А. Богданович
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Дж. Сирианни
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надаль
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Й. Бьоркман
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К. Нисикори
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= О. Патьянс
| RD2-score04-1=68
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=10
| RD2-team05= Ф. Гонсалес
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М. Сафин
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Дж. Сирианни
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= И. Карлович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Надаль
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К. Нисикори
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=3
| RD3-seed03=10
| RD3-team03= Ф. Гонсалес
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= И. Карлович
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Надаль
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=7| RD4-seed02=8
| RD4-team02= И. Карлович
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=65
| RD4-score02-3=64
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор''' обыграли  Марсело Мело /  Андре Са со счётом 6-4, 7-6(3).
 Зимонич выигрывает 2-й титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нестор выигрывает 2-й титул в сезоне и 52-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Artois Championships
 ATP Тур 2008
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2008 года
2008
2008 год в Лондоне